Sinntalbrücke steht für folgende Brückenbauwerke in Unterfranken, die das Tal der Sinn queren:
 Sinntalbrücke (A 7), Bundesautobahn 7
 Sinntalbrücke Schaippach, Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg
 Sinntalbrücke Zeitlofs, Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg